Kotkaselkä kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kotkatselkä (sjö), Mellersta Finland, 
 Kotkaselkä (del av en sjö i Finland), Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar